

Населені пункти та їхні частини

 Кшивда — гміна в Луківському повіті Люблінського воєводства
 Кшивда — село в гміні Кшивда Луківського повіту Люблінського воєводства
 Кшивда — село в гміні Ласкажев Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Кшивда — село в гміні Пшиленк Зволенського повіту Мазовецького воєводства
 Кшивда — частина міста Злочев у Серадзькому повіті Лодзинського воєводства
 Кшивда — частина міста Соколів-Малопольський в Ряшівському повіті Підкарпатського воєводства
 Кшивда — частина села Цишин у гміні Сведзебня Бродницького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Кшивда — частина села Вулька-Розвадовська в гміні Фірлей Любартівського повіту Люблінського воєводства
 Кшивда — частина села Сточек-Коцький в гміні Єзьожани Любартівського повіту Люблінського воєводства
 Кшивда — частина села Крашев-Великий в гміні Дмосін Бжезінського повіту Лодзинського воєводства
 Кшивда — частина села Радґощ у гміні Радґощ Домбровського повіту Малопольського воєводства
 Кшивда — частина села Сьвіняри в гміні Дрвіня Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Кшивда — частина села Мілкова в гміні Коженна Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Кшивда — частина села Сльонсько в гміні Ліпсько Ліпського повіту Мазовецького воєводства
 Кшивда — частина села Старий Кадлуб у гміні Стара Блотниця Білобжезького повіту Мазовецького воєводства
 Кшивда — частина села Сенно в гміні Сенно Ліпського повіту Мазовецького воєводства
 Кшивда — частина села Ружа в гміні Чорна Дембицького повіту Підкарпатського воєводства
 Кшивда — частина села Гарта в гміні Динів Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Кшивда — частина села Косово в гміні Пшодково Картузького повіту Поморського воєводства
 Кшивда — частина села Зборувек у гміні Пацанув Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Кшивда — частина села Ужути в гміні Опатовець Казімерського повіту Свентокшиського воєводства
 Кшивда — частина села Двікози в гміні Двікози Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства
 Кшивда — частина села Івановиці в гміні Щитники Каліського повіту Великопольського воєводства
 Кшивда — колонія в гміні Серокомля Луківського повіту Люблінського воєводства
 Кшивда — колонія в гміні Ґнойно Буського повіту Свентокшиського воєводства

Примітки